BF3 oder BF 3 steht für:
 Bortrifluorid
 Begleitfahrzeug der dritten Generation
 Battlefield 3, Computerspiel

Abkürzung